Boubekeur ist der Familienname folgender Personen:
 Abderrahmane Boubekeur (1932–1999), algerisch-französischer Fußballspieler  und -trainer
 Mohamed Boubekeur (* 1941), marokkanischer Boxer